She’s Funny That Way steht für:

 She’s Funny That Way (Lied), Lied von Neil Moret und Richard A. Whiting (1928)
 She’s Funny That Way, Originaltitel von Broadway Therapy, US-amerikanischer Film von Peter Bogdanovich (2014)